Милка Подруг Кокотовић (Дицмо, 19. септембар 1930) је била југословенска и хрватска филмска и позоришна глумица.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1968. || Сунце туђег неба  || Максимова жена
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Машкарате испод купља ТВ филм || Госпођа Ане
|-
| 1970. || Наше мало мисто ТВ серија || Летизиа
|-
| 1971. || Мириси, злато и тамјан  || Драга
|-
| 1973. || Ћа смо на овон свиту... ТВ серија || Кате Аждаја
|-
| 1975. || Приказивање Дубравке љета господњега MCMLXXIII. ТВ филм || /
|-
| 1976. || Клара Домбровска ТВ филм || Амалија
|-
| 1977. || Мећава   || Манда, Јолина жена
|-
| 1978. || Окупација у 26 слика  || Нина Андрејевна
|-
| 1978. || Невјесте долазе ТВ филм || Јела (као Милка Кокотовић-Подруг)
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1981. || Аретеј ТВ филм || /
|-
| 1981. || Поглавље из живота Аугуста Шеное ТВ филм || /
|-
| 1982. || Непокорени град ТВ серија || Горанова мајка
|-
| 1982. || Сустанар ТВ филм || /
|-
| 1983. || Тераса ТВ филм || Бланка
|-
| 1983. || Не  ТВ филм || Зденка
|-
| 1988. || Загрљај ТВ серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1990. || Разбијена ваза ТВ филм || Кате
|-
| 1990. || Љето за сјећање  || Тончика
|-
| 1990. || Туђинац ТВ мини серија || Маре / Мадина Мајка
|-
| 1990. || Карневал, анђео и прах  || /
|-
| 1991. || Сан без граница ТВ мини серија || /
|-
| 1992. || Бака бијела ТВ филм || Бака Бијела
|-
| 1999. || Дубровачки сутон  || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.-те
|-
| 2011. || Белла Биондина  || Ноне
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1930.
Сињани
Хрватске глумице
Југословенски глумци
Биографије живих особа